Адам има више значења:
 Адам, личност из Петокњижја и Курана, први човек
 Адам у исламу, личност у Курану
 Адам (биљка), биљка
 Адам (име), мушко име
 Адам (презиме), презиме
 Адам (аутомобил), модел аутомобила немачког произвођача Опел
 Адам, породица француских вајара из Лорене у 18. веку, чија су најистакнутија три члана били синови Жакоба-Сижисбера Адама, вајара Леополда I,  војводе од Лорене:
 Ламбер-Сижисбер Адам, звани Адам Старији
 Никола-Себастјан Адам, звани Адам Млађи
 Франсоа-Гаспар Адам
 Адам, породица шкотских архитекти чији је отац Вилијам Адам, био знаменти единбуршки архитекта у првој половини 18. вијека
 Роберт Адам
 Џејмс Адам
 Хенри-Џорџ Адам

Види још
 Адам и Ева (вишезначна одредница)